Ву́лиця Бегоу́лєва — одна з вулиць міста Шепетівка Хмельницької області, Україна.

Опис 
Вулиця вузька. Починається від вулиці Залізничної, проходить на південь і впирається у вулицю Першотравневу.

Історія 
Вулиця спочатку називалась Зеленою. На початку 1950-их років минулого століття її почали заселяти. Проходила уздовж безіменного струмка, де находився гай з верб, тонкостовбурних тополь, незвичних осокорів. 1969 року, коли помер місцевий Герой Радянського Союзу Б. П. Бегоулєв, вулицю назвали його ім'ям.

Походження назви 
Вулиця названа на честь відомого лікаря-військовика, Героя Радянського Союзу, Бегоулєва Бориса Петровича.

Об'єкти

Галерея

Посилання 
 Біографія Бегоулєва

Вулиці Шепетівки
Вулиці Шепетівки, названі на честь людей